HMS Implacable kan avse:

Implacable, sjösatt 1795 som det franska skeppet Duguay-Trouin, var en 74-kanoners linjeskepp. Erövrades av britterna den 3 november 1805, namnändrad till Implacable. Borrades i sank 1949 som det näst äldsta skeppet i flottan (efter Victory). 
Implacable, var ett slagskepp av Formidable-klass sjösatt 1899. Tjänstgjorde under första världskriget och deltog i strid vid Dardanellerna. Hon såldes för skrotning 1921.
Implacable (R86), sjösatt 1942, var typfartyget i Implacable-klassen. Deltog under andra världskriget och skrotades 1954.